Brüchmann ist der Name von

 Peter Brüchmann (1932–2016), deutscher Fotograf
 Ulli Brüchmann (* 1948), deutscher Schriftsteller

Siehe auch
 Bruchmann
 Brückmann